Et krater er oftest en cirkelformet sænkning eller lavning på overfladen af planeter, måner, småplaneter eller andre himmellegemer, men kan henvise til flere artikler:
 Nedslagskrater
 Vulkankrater – hullet midt i vulkantoppen, hvor lavaen er kommet ud fra.
 Månekrater – Krater på Månen

Ordet Krater er valgt af Galileo fra det græske kratér, et blandekar til vin og vand.